Лукань — українське прізвище.

Відомі носії 

 Лукань Володимир Григорович — український художник.
 Лукань Калина Дмитрівна (псевдо «Галина», 1920—1950) — секретар районного проводу ОУН на Косівщині, надрайонний провідник.
 Лукань Роман-Степан Дмитрович (1907—1943) — український чернець-василіянин, історик, бібліотекар, журналіст.